Ро́берт Уи́льям Пи́ктон (; ) — канадский серийный убийца, признанный виновным в шести убийствах второй степени. Также он обвинялся ещё в двадцати убийствах, но в 2010 году эти обвинения были отложены. Все останки, найденные на свиноферме Пиктона и его брата Дэвида, принадлежали женщинам, большинство из которых были проститутками и наркоманками из неблагополучного ванкуверского района . В декабре 2007 года Пиктон был приговорён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение в течениe 25 лет, что в Канаде является максимальным наказанием за убийство.

По заявлению государственного прокурора Канады от 22 января 2007 года, находясь под арестом, Пиктон, сознался своему сокамернику, полицейскому под прикрытием, в 49 убийствах и заявил, что убил бы ещё с целью довести число жертв до пятидесяти, но попал под арест, потому что был «неряшлив» ().

Жертвы 
Роберт Пиктон был обвинён в убийстве 27 женщин, чьи останки были обнаружены полицией на его ферме в городе Порт-Коквитлам. 9 декабря 2007 года он был признан виновным в убийстве второй степени шести женщин из их числа. В 2010 году обвинение в двадцати других убийствах было отложено.

Другие жертвы

Примечания

Комментарии

Источники 

Серийные убийцы Канады
Серийные убийцы 1980-х годов
Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы 2000-х годов
Осуждённые пожизненно в Канаде
Людоеды